Le nom Vasset peut faire référence entre autres à :
 Philippe Vasset, né en 1972, journaliste et écrivain français ;
 Antoine Vasset, pseudonyme de Claude Hardy, 1604 - 1678, traducteur - du latin en français - et éditeur de l'œuvre du mathématicien français François Viète sous le titre d'Algèbre nouvelle.